Kuolema – Musiche di scena di Jean Sibelius
 Kuolema – Opera teatrale di Arvid Järnefelt
 Kuolema – Album del gruppo finlandese Ajattara
 Kuolema – Album del gruppo finlandese Kemi